Éterpigny ist der Name zweier nordfranzösischer Gemeinden:

 Éterpigny im Département Pas-de-Calais, siehe Éterpigny (Pas-de-Calais)
 Éterpigny im Département Somme, siehe Éterpigny (Somme)